La palabra Paraguay (del guaraní: para: mar, gua: de, y y: agua o «agua de los moradores del mar») hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:
 Paraguay, país de América del Sur;
 Paraguay, asentamiento en Cuba;
 el Paraguay (C-1), cañonero fluvial acorazado;
 el río Paraguay, importante río de Sudamérica;
 la Gobernación del Paraguay, área administrativa de la época colonial;
 la diagonal Paraguay, avenida en Santiago de Chile; 
 la calle Paraguay, en Buenos Aires, Argentina;
 Paraguay, libro de poesía de Sergio Bizzio (1995).